King Ghidorah aka Monster X, een monster uit de Godzilla-serie
Julien Caraz aka Monster X, een Frans-Engelse breakcore-artiest
Monster X (band), een Amerikaanse rockband (1994-2003)